Aschhausen steht für:

 einen Ortsteil von Schöntal in Baden-Württemberg, siehe Aschhausen (Schöntal)
 einen Ortsteil von Bad Zwischenahn in Niedersachsen, siehe Aschhausen (Bad Zwischenahn)

Aschhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gottfried von Aschhausen (1575–1622), Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, Hexenverfolger
 Aschhausen (Adelsgeschlecht), erloschenes Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Aschenbau	
 Aschenhaus	
 Aschenhausen	
 Aschenheim
 Aschenhof
 Aschheim (Begriffsklärung)
 Aschhofen